Везо́н-ла-Роме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 110 км на північ від Марселя, 39 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2993 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6233,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету 

 Везон-ла-Ромен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Везон-ла-Ромен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз